Мария Дмитриевна Первеева (1879, Задонск Воронежской губернии — не ранее 1937) — эсерка, учительница, член Всероссийского учредительного собрания.

Биография 
Родом из крестьян. Выпускница Высших педагогических курсов, по специальности учительница. С 1894 участвовала в работе кружков самообразования. В 1894 году впервые арестована. Снова арестована в 1901. Член Валуйской организации эсеров. В 1905 году вместе с А. И. Пеленкиным, Р. Ю. Будбергом и учителем П. В. Гуковым организовала революционный кружок в Валуйском уезде, устраивавшем многочисленные нелегальные крестьянские сходки. В 1906 член Воронежского губернского комитета партии социалистов-революционеров (губком ПСР). Занималась пропагандой среди крестьян, тогда же была снова арестована, но освобождена из-под ареста крестьянами. Эмигрировала. В 1907 вернулась в Россию. В январе 1907 года вошла в крестьянскую комиссию при воронежском губкоме ПСР. Опять арестована в г. Воронеже, приговорена к каторге. Провела в общей сложности в царских тюрьмах 10 лет. До 1917 года находилась в иркутской ссылке.

Осенью 1917 году избрана во Всероссийское учредительное собрание в Воронежском избирательном округе по списку № 3 (эсеры). Одна из 10 женщин, избранных в Учредительное собрание.

В советское года состояла в Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Получала пенсию, работала артели «Политкаторжанин» в посёлке Хоста. 27 ноября 1937 года осуждена тройкой УНКВД Краснодарского края на 8 лет ИТЛ. Западные источники указывают, что она погибла в лагерях. Реабилитирована 12 апреля 1963 года.

Литература 
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи.  — М., РОСПЭН, 2008.
 Участники русского революционного движения эпохи борьбы с царизмом. Биографический указатель. — М., 1927.
 Политическая каторга и ссылка : Биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. — М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. — 686 с.  (С. 418).
 Политическая каторга и ссылка : Биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. — М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. — 878 с.  C. 484.

Примечания 

Эсеры
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР